Арту́р Шпи́лька (; род. 12 апреля 1989, Величка, Польша) — польский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион Польши в тяжёлом весе (2014), бывший претендент на титул чемпиона мира (2016).

Биография 
Артур Шпилька родился 12 апреля 1989, в Кракове. С раннего детства он был связан с боевыми искусствами. Он начал с кунг-фу и каратэ. Он увлёкся боксом в возрасте 12 лет, когда он начал посещать тренинги в Гурник Величка. Однако его первый контакт с благородного вида спорта было недолгим.
Бокс исчез из жизни Артура в течение нескольких лет. Он не остановился, хоть и воюет — он вёл жизнь хулигана, patricipating в беспорядках, связанных с футболом игры. Сегодня он подчеркивает, что тогда он не имел доли участия в матчах своей любимой Краковской «Висле», но прежде всего он хотел показать свои выдающиеся навыки, чтобы все.
Это было чистое совпадение, что Артур вернулся в зал бокса. Кто-то пытался бить его один раз. И вот он бежит к парню и он уже собирался нанести удар, когда вдруг голос говорит: Господа, если вы хотите бороться тогда я хочу пригласить вас в зал бокса. Пожалуйста, наденьте шлемы и перчатки и решить это цивилизованным способом.’ Это был Владислав Ćwierz, который затем стал первым тренером Шпилька и кто в настоящее время является работником федерации бокса Малопольши. Бой был очень коротким. Менее чем за 2 минуты, рука нокаут и Шпилька поднялся в воздух. Он выиграл.
Потом все пошло гладко — тренер Ćwierz убедил родителей Артура, чтобы сообщить ему коробку. Он быстро начал отплачивать ему за победу в любительском кольца. Даже тогда многие активисты по боксу говорил, что Артур мог вырасти в действительно великий Боец.

Любительская карьера 
В своей любительской карьере он добился второго места в чемпионате Европы среди кадетов, он добрался до четвертьфинала в чемпионате мира среди юниоров, и он также преуспел в кадетский Польши, младшие и старшие чемпионаты. В ходе предварительного этапа летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине он дошел до полуфинала. После этой неудачи он подписал профессиональный контракт, а вот как свою серьезную боксерскую карьеру начал…

Профессиональная карьера

Первый тяжёлый вес 
Шпилька дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2008 года, в возрасте 19 лет, в первом тяжёлом весе. Провёл 5 победных поединков, и 24 декабря 2009 года должен был выйти на ринг с опытным соотечественником, Войцехом Бартником (21-4-1). Но был арестован на церемонии взвешивания за драку с футбольными болельщиками на 18 месяцев.

Супертяжёлый вес 
Шпилька вернулся в мае 2011 года и дебютировал в супертяжёлом весе. Провёл свой 6-й поединок в карьере против непобеждённого боснийца, Рамаза Ханжагоновича (8-0), и нокаутировал его в первом раунде. В октябре 2011 года победил досрочно известного ямайца, Оуэна Бека. 2 июня 2012 года, Шпилька выиграл свой первый титул, нокаутировав в четвёртом раунде аргентинца, Гонзало Омара Базиля (54-6), и стал серебряным чемпионом WBC, балтийского региона.

Бой с Джамилем Макклайном 

30 июня 2012 года, Артур в тяжёлом бою победил по очкам известного американского боксёра, Джамиля Макклайна. Бой получился не очень зрелищным. Шпилька неожиданно победил единогласным решением судей. Поединок с Макклайном выдался самым трудным в карьере поляка. Шпилька получил перелом челюсти, а через несколько недель получил травму ноги, и снова был вынужден взять перерыв в карьере.

Возможный бой с Кшиштофом Зимнохом 
23 февраля в Гданьске, в андеркарде боя Анджей Голоты и Пшемислава Салеты был назначен бой Артура Шпильки с небитым соотечественником Кшиштофом Зимнохом. За полтора месяца до боя боксеры встретились на пресс-конференции где между ними произошла вначале словесная перепалка а затем и потасовка. На тот момент у Шпильки был запланирован бой 1 февраля в США, его соперником должен был стать американец Майк Молло.

Бой с Тарасом Биденко 
20 апреля 2013 года в Польше, Шпилька встретился с известным украинским боксёром Тарасом Биденко. Биденко был в плохой форме, что показал и поединок. Первый раунд прошёл с полным преимуществом поляка, и Биденко несколько раз неудачно встал, травмировав правое колено. В перерыве между первым и вторым раундом по причине травмы украинец отказался от дальнейшего продолжения боя. Артур Шпилька победил досрочно.

Бой с Брайаном Минто 
15 июня 2013 года встретился с Брайаном Минто. Минто выглядел хорошо в этом бою, дав Шпильке один из самых трудных боёв в его карьере, но в итоге Шпилька победил единогласным решением судей.

Бой с Майком Молло 
16 августа 2013 года вышел на ринг в Чикаго с известным американским боксёром, Майком Молло. Шпилька действовал с дальней дистанции, а Молло входил в среднюю. Во втором раунде Шпилька немного оступился, и Молло его потянул, вследствие чего поляк оказался на канвасе. Рефери отсчитал нокдаун. В третьем раунде Артур полностью перехватил инициативу. В четвёртом Артур тоже был активнее, но в конце раунда Молло отправил Шпильку в нокдаун ударом по подбородку. Поляк встал и продержался до гонга, хотя Майк пытался его нокаутировать. К шестому раунду американец очень устал, и Шпилька левым кроссом отправил его в глубокий нокаут.

Бой с Брайантом Дженнингсом 
25 января 2014 года Шпилька провёл важнейший для своей карьеры поединок, встретившись с небитым американцем Брайантом Дженнингсом, в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. Победа могла значительно поднять поляка в рейтинге, поскольку Дженнингс входил в число лучших бойцов супертяжёлого веса, согласно версиям нескольких боксёрских организаций. Шпилька предложил Дженнингсу заменить отказавшегося от поединка с американцем польского боксёра Мариуша Ваха, вызвав его на бой сообщениями в твиттере. На этапе подготовки Шпилька неоднократно заявлял польским болельщикам, что не сомневается в победе.

Первые раунды выдались относительно равными, хотя американец выглядел увереннее, не стремясь, при этом, форсировать события и наносить сопернику большой урон. В шестом раунде Шпилька пропустил удар в район солнечного сплетения, и опустился на колено. Поляку был отсчитал нокдаун. После этого бой стал практически односторонним. В десятом раунде уступающий по очкам Шпилька стал действовать откровеннее, пытаясь нокаутировать американца. В результате он пропустил точный левый боковой в голову, и упал на канаты. Рефери отсчитал нокдаун. Шпилька выглядел потрясённым, и не мог отвечать пытавшемуся его добить Дженнингсу. Видя это, рефери остановил поединок. Дженнингс победил техническим нокаутом, нанеся Шпильке первое поражение в карьере.

Бой с Томашем Адамеком 
8 января 2014 года Шпилька встретился в Кракове со своим соотечественником, экс-чемпионом в полутяжелой и тяжелой весовых категориях, бывшим претендентом на титул в супертяжелом весе Томашем Адамеком. Бой проходил за один из второстепенных титулов IBF. Поединок стал первым для Шпильки после поражения от Брайанта Дженнингса. Матч получился чистым. Оба бойца были предельно осторожны и не стремились идти в размен ударами. Шпилька успешно действовал передней рукой, не давая Адамеку подойти на нужную дистанцию. Молодой оппонент был заметно быстрее Томаша и нанёс большее количество ударов. Наиболее успешным для Адамека стал 8 раунд, в котором ему удалось провести точную серию. Тем не менее серьёзно потрясти противника он не смог. После 10-ти раундов судьи единогласно объявили победителем Шпильку. В интервью после боя Адамек заявил, что, вероятно, завершит карьеру.

Бой с Деонтеем Уайлдером 
16 января 2016 года Шпилька получил возможность боксировать за титул чемпиона мира по версии WBC, с небитым американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером. На пресс-конференциях перед боем оба бойца вели себя вызывающе. Однако в ринге спортсмены действовали достаточно осторожно. Чемпион с трудом подстраивался под стиль леворукого поляка, стараясь не позволять подходить на нужную тому дистанцию. Шпилька действовал достаточно удачно, много двигаясь и атакуя американца резкими выпадами. Большинство раундов выглядели равными. Но в 9 раунде поляк пропустил жёсткий контратакующий правый удар и рухнул в тяжелейший нокаут. Шпилька был без сознания около минуты, а затем покинул ринг на носилках. Счёт судей на момент остановки боя: 75:77, 74:78, 74:78 в пользу чемпиона.

Бой с Адамом Ковнацким 
15 июля 2017 года Шпилька встретился с непобежденным Адамом Ковнацким. Фаворитом до боя считался Шпилька. Ковнацкий предпочел работу «первым номером» и сразу же начал прессинговать соперника. Первые два раунда были достаточно равными, Шпилька использовал джеб, а Ковнацкий пытался запереть соперника у канатов, нанося силовые удары. Шпильке удалось сделать рассечение на левом глазу Ковнацкого. В конце третьего раунда Ковнацкий потряс соперника, но тот устоял. В начале четвертого раунда Ковнацкий захватил полное преимущество, разбив сопернику нос, а затем отправив его в нокдаун. Шпилька поднялся, но сразу же начал пропускать новые удары. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Ковнацкого техническим нокаутом.

Вес бриджервейт

Бой с Лукашем Ружаньским 
30 мая 2021 года, в бою за вакантный титул чемпиона по версии WBC International в новом весе бриджервейт (до 101,6 кг), досрочно проиграл нокаутом в 1-м же раунде опытному соотечественнику Лукашу Ружаньскому (13-0, 12 KO).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 
 Артур Шпилька — страница на сайте vRINGe.com
 Новости на сайте Allboxing.ru

Преступники Польши
Боксёры Польши
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории